Ле-Бюг, Ле-Бюґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 34 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1322 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2567,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Жан Рей (1583-1645) — французький хімік і лікар.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ле-Бюг. 

 Ле-Бюг на сайті французького Національного інституту географії.
 [ Розташування муніципалітету Ле-Бюг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь